Northup ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Northup (* 1948), US-amerikanische Politikerin
 Harry Northup (* 1940), US-amerikanischer Schauspieler und Dichter
 Solomon Northup (1808–1863), US-amerikanischer Sklave und Schriftsteller